Фрёкен Юлия () — пьеса и ряд художественных произведений по её мотивам.

 «Фрёкен Юлия» (1888) — пьеса шведского драматурга Августа Стриндберга.
Балет:
 «» (1950) — балет хореографа Биргиты Кульберг (Швеция)
Оперы:
 «» (1965) — опера американского композитора Неда Рорема
 «» (1977) — опера английского композитора 
 «» (1994) — опера финского композитора Илкки Куусисто
 «» (2005) — опера бельгийского композитора Филиппа Бусманса
Кинофильмы:
 «» (1912) — фильм шведского режиссёра Анны Хофман-Уддгрен
 «» (1922) — фильм австрийского режиссёра 
 «Фрёкен Юлия» (1951) — фильм шведского режиссёра Альфа Шёберга.
 «Фрёкен Юлия» (1999) — фильм британского режиссёра Майка Фиггиса.
 «Фрёкен Юлия» (2014) — фильм норвежской актрисы и режиссёра Лив Ульман.